

Toponyme 

 Golders Green, un quartier londonien situé dans le district de Barnet ;
 Golders Green, une station du métro de Londres ;
 Circonscription de Finchley et Golders Green, circonscription électorale anglaise située dans le Grand Londres.

Autres 
En lien avec le quartier de Londres

Titre 

 , album de Pete Ham sorti en 1999.

Divers 
 , premier crématorium londonien ;
  ;
 , promoteur immobilier ;
 , parc situé dans Golders Green.